Lindewiese ist der ehemalige deutsche Name von
 Lipová-lázně, Gemeinde im Okres Jeseník, Tschechien
 Lipowa (Nysa), Dorf im Powiat Nyski, Polen